Ха́ркнесс () — шотландская фамилия.

Известные носители 
 Харкнесс, Альберт (1822—1907) — американский филолог-классицист и педагог.
 Харкнесс, Дебора (род. 1965) — американский историк и писательница.
 Харкнесс, Джеймс:
  (1864—1923) — канадский математик, член Королевского общества Канады (с 1908).
  (род. 1935) — британский пресвитерианский священник, главный капеллан (1987—1995), модератор Генеральной ассамблеи Церкви Шотландии (1995—1996).
  (1907—1985) — шотландский футбольный вратарь и спортивный журналист, игрок 1-го дивизиона Шотландской футбольной лиги в составе клубов «Куинз Парк» и «Харт оф Мидлотиан».
 Харкнесс, Дженнифер (род. 1968) — канадская волейболистка, участница Панамериканских игр в составе сборной по пляжному волейболу (1999)
 Харкнесс, Джерри (1940—2021) — американский баскетболист.
  (1850—1930) — новозеландский политик, член Палаты представителей (1889—1893).
  (1903—1999) — канадский артиллерист и политик, член Палаты общин (1945—1972), министр по делам севера (1957), сельского хозяйства (1957—1960) и национальной обороны (1960—1963).
  (1896—1972) — американский шахматный функционер, исполнительный директор Шахматной федерации США (1952—1960), член Всемирного шахматного зала славы (с 1997).
 Харкнесс, Маргарет (1854—1923) — английская журналистка и писательница.
  (1919—2008) — канадский хоккеист и игрок в лякросс, главный тренер (1970—1971) и генеральный менеджер (1971—1974) клуба Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз».
 Харкнесс-Лав, Нэнси (1914—1976) — американская военная лётчица.
  (1816—1878) — британский геолог, член Королевского общества (с 1856).
  (1887—1952) — американский бейсболист, игрок клуба Главной лиги бейсбола «Кливленд Нэпс».
 Харкнесс, Стив (род. 1971) — английский футболист.
  (род. 1937) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола «Лос-Анджелес Доджерс» и «Нью-Йорк Метс».
 Харкнесс, Уилли — британский игрок в боулз, чемпион Шотландии в парах (1986).
  (1837—1903) — британский астроном, президент Американской ассоциации содействия развитию науки (1893).
 Харкнесс, Харви Уиллсон (1821—1901) — американский миколог.
  (род. 1971) — американская художница, чьи работы входят в частности в собрание Музея американского искусства Уитни.
 Харкнесс, Энди — американский мультипликатор, лауреат премии «Энни» за работу художника-постановщика в мультфильме для телевидения (2009) и премии «Эмми» за личные достижения в анимации (2010).

Вымышленные персонажи 
 Агата Харкнесс — персонаж вселенной Marvel Comics.
 Джек Харкнесс — персонаж из телесериалов «Доктор Кто» и «Торчвуд».

См. также